Knickerbocker Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Knickerbocker Hotel (New York), ID-Nr. 80002697
 Knickerbocker Hotel (Wisconsin), ID-Nr. 88000680